Pawlowka (russisch ) ist der Name folgender geographischer Objekte in Russland:

Flüsse:
 Pawlowka (Obnora), Nebenfluss der Obnora
 Pawlowka (Trubesch), Nebenfluss des Trubesch
 Pawlowka (Uchra), Nebenfluss der Uchra
 Pawlowka (Ussuri), Nebenfluss des Ussuri

Ortschaften:
 in der Region Altai:
 Pawlowka (Region Altai, Bajewski), Dorf im Bajewski rajon
 Pawlowka (Region Altai, Loktewski), Dorf im Loktewski rajon
 Pawlowka (Region Altai, Nowitschichinski), Dorf im Nowitschichinski rajon
 Pawlowka (Region Altai, Slawgorodski), Dorf im Slawgorodski rajon
 Pawlowka (Region Altai, Uglowski), Dorf im Uglowski rajon
 in der Oblast Amur:
 Pawlowka (Amur, Belogorski), Dorf im Belogorski rajon
 Pawlowka (Amur, Seryschewski), Dorf im Seryschewski rajon
 in der Republik Baschkortostan:
 Pawlowka (Baschkortostan, Bischbuljakski), Dorf im Bischbuljakski rajon
 Pawlowka (Baschkortostan, Gafurijski), Dorf im Gafurijski rajon
 Pawlowka (Baschkortostan, Ischimbaiski), Dorf im Ischimbaiski rajon
 Pawlowka (Baschkortostan, Kujurgasinski), Dorf im Kujurgasinski rajon
 Pawlowka (Baschkortostan, Nurimanowski), Dorf im Nurimanowski rajon
 in der Oblast Belgorod:
 Pawlowka (Belgorod, Korotschanski), Dorf im Korotschanski rajon
 Pawlowka (Belgorod, Tschernjanski), Dorf im Tschernjanski rajon
 Pawlowka (Belgorod, Waluiski), Weiler im Waluiski rajon
 in der Oblast Brjansk:
 Pawlowka (Brjansk, Unetschski), Dorf im Unetschski rajon
 Pawlowka (Brjansk, Wygonitschski), Dorf im Wygonitschski rajon
 in der Oblast Irkutsk:
 Pawlowka (Irkutsk)
 in der Oblast Jaroslawl:
 Pawlowka (Jaroslawl)
 in der Oblast Kaluga:
 Pawlowka (Kaluga, Chwastowitschski), Dorf im Chwastowitschski rajon
 Pawlowka (Kaluga, Duminitschski), Dorf im Duminitschski rajon
 Pawlowka (Kaluga, Malojaroslawezki), Dorf im Malojaroslawezki rajon
 Pawlowka (Kaluga, Schisdrinski), Dorf im Schisdrinski rajon
 Pawlowka (Kaluga, Schukowski), Dorf im Schukowski rajon
 in der Oblast Kemerowo:
 Pawlowka (Kemerowo)
 in der Region Krasnodar:
 Pawlowka (Krasnodar)
 in der Region Krasnojarsk:
 Pawlowka (Krasnojarsk, Bogotolski), Dorf im Bogotolski rajon
 Pawlowka (Krasnojarsk, Nasarowski), Dorf im Nasarowski rajon
 Pawlowka (Krasnojarsk, Nischneingaschski), Dorf im Nischneingaschski rajon
 Pawlowka (Krasnojarsk, Sajanski), Dorf im Sajanski rajon
 in der Oblast Kursk:
 Pawlowka (Fatesch), Weiler im Fateschski rajon
 Pawlowka (Kursk, Konyschowski), Dorf im Konyschowski rajon
 Pawlowka (Kursk, Kurtschatowski), Dorf im Kurtschatowski rajon
 Pawlowka (Kursk, Obojanski), Dorf im Obojanski rajon
 Pawlowka (Kursk, Pristenski), Weiler im Pristenski rajon
 Pawlowka (Kursk, Rylski), Dorf im Rylski rajon
 Pawlowka (Kursk, Sowetski), Dorf im Sowetski rajon
 in der Oblast Lipezk:
 Pawlowka (Lipezk, Dankowski), Dorf im Dankowski rajon
 Pawlowka (Lipezk, Dobrinski), Dorf im Dobrinski rajon
 Pawlowka (Lipezk, Ismalkowski), Dorf im Ismalkowski rajon
 Pawlowka (Lipezk, Sadonski), Dorf im Sadonski rajon
 in der Republik Mordwinien:
 Pawlowka (Mordwinien, Atjurjewski), Dorf im Atjurjewski rajon
 Pawlowka (Mordwinien, Itschalkowski), Siedlung im Itschalkowski rajon
 Pawlowka (Mordwinien, Ljambirski), Dorf im Ljambirski rajon
 Pawlowka (Mordwinien, Staroschaigowski), Dorf im Staroschaigowski rajon
 Pawlowka (Mordwinien, Temnikowski), Dorf im Temnikowski rajon
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Pawlowka (Nischni Nowgorod, Bolscheboldinski), Siedlung im Bolscheboldinski rajon
 Pawlowka (Nischni Nowgorod, Perewosski), Dorf im Perewosski rajon
 Pawlowka (Nischni Nowgorod, Sergatschski), Dorf im Sergatschski rajon
 in der Oblast Nowgorod:
 Pawlowka (Nowgorod)
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Pawlowka (Nowosibirsk, Karassukski), Dorf im Karassukski rajon
 Pawlowka (Nowosibirsk, Kuibyschewski), Dorf im Kuibyschewski rajon
 Pawlowka (Nowosibirsk, Tschistoosjorny), Dorf im Tschistoosjorny rajon
 in der Oblast Omsk:
 Pawlowka (Omsk, Muromzewski), Dorf im Muromzewski rajon
 Pawlowka (Omsk, Okoneschnikowski), Dorf im Okoneschnikowski rajon
 Pawlowka (Omsk, Sargatski), Dorf im Sargatski rajon
 Pawlowka (Omsk, Sedelnikowski), Dorf im Sedelnikowski rajon
 in der Oblast Orenburg:
 Pawlowka (Orenburg, Orenburgski), Dorf im Orenburgski rajon
 Pawlowka (Orenburg, Sewerny), Dorf im Sewerny rajon
 in der Oblast Orjol:
 Pawlowka (Orjol, Kolpnjanski), Dorf im Kolpnjanski rajon
 Pawlowka (Orjol, Krasnosorenski), Dorf im Krasnosorenski rajon
 Pawlowka (Orjol, Maloarchangelski), Dorf im Maloarchangelski rajon
 in der Oblast Pensa:
 Pawlowka (Pensa, Nikolski), Dorf im Nikolski rajon
 Pawlowka (Pensa, Tamalinski), Dorf im Tamalinski rajon
 in der Region Perm:
 Pawlowka (Perm)
 in der Region Primorje:
 Pawlowka (Primorje, Michailowski), Dorf im Michailowski rajon
 Pawlowka (Primorje, Tschugujewski), Dorf im Tschugujewski rajon
 in der Oblast Rjasan:
 Pawlowka (Rjasan, Korablinski, Molwinoslobodskoje), Dorf im Korablinski rajon, Landgemeinde Molwinoslobodskoje
 Pawlowka (Rjasan, Korablinski, Nesnanowskoje), Dorf im Korablinski rajon, Landgemeinde Nesnanowskoje
 Pawlowka (Rjasan, Michailowski), Dorf im Michailowski rajon
 Pawlowka (Rjasan, Nowoderewenski), Dorf im Nowoderewenski rajon
 Pawlowka (Rjasan, Putjatinski), Siedlung im Putjatinski rajon
 Pawlowka (Rjasan, Rjasanski), Dorf im Rjasanski rajon
 Pawlowka (Rjasan, Sarajewski), Dorf im Sarajewski rajon
 Pawlowka (Rjasan, Schilowski), Dorf im Schilowski rajon
 Pawlowka (Rjasan, Spasski), Siedlung im Spasski rajon
 in der Oblast Rostow:
 Pawlowka (Rostow, Asowski), Weiler im Asowski rajon
 Pawlowka (Rostow, Krasnosulinski), Dorf im Krasnosulinski rajon
 Pawlowka (Rostow, Miljutinski), Weiler im Miljutinski rajon
 Pawlowka (Rostow, Tarassowski), Weiler im Tarassowski rajon
 Pawlowka (Rostow, Tschertkowski), Weiler im Tschertkowski rajon
 in der Oblast Samara:
 Pawlowka (Samara, Alexejewski), Dorf im Alexejewski rajon
 Pawlowka (Samara, Jelchowski), Dorf im Jelchowski rajon
 Pawlowka (Samara, Kinelski), Dorf im Kinelski rajon
 Pawlowka (Samara, Krasnoarmeiski), Dorf im Krasnoarmeiski rajon
 Pawlowka (Samara, Sergijewski), Dorf im Sergijewski rajon
 in der Oblast Saratow:
 Pawlowka (Saratow, Atkarski), Dorf im Atkarski rajon
 Pawlowka (Saratow, Jekaterinowski), Dorf im Jekaterinowski rajon
 Pawlowka (Saratow, Marksowski), Dorf im Marksowski rajon
 Pawlowka (Saratow, Petrowski), Dorf im Petrowski rajon
 Pawlowka (Saratow, Turkowski), Dorf im Turkowski rajon
 in der Oblast Smolensk:
 Pawlowka (Smolensk, Grjasenjatskoje), Dorf im Roslawlski rajon, Landgemeinde Grjasenjatskoje
 Pawlowka (Smolensk, Ostjorskoje), Dorf im Roslawlski rajon, Landgemeinde Ostjorskoje 
 in der Region Stawropol:
 Pawlowka (Stawropol)
 in der Oblast Tambow:
 Pawlowka (Tambow, Bondarski), Dorf im Bondarski rajon
 Pawlowka (Tambow, Gawrilowski, Ossino-Gaiski), Dorf im Gawrilowski rajon, Landgemeinde Ossino-Gaiski selsowet
 Pawlowka (Tambow, Gawrilowski, Tschupowski), Dorf im Gawrilowski rajon, Landgemeinde Tschupowski selsowet
 Pawlowka (Tambow, Inschawinski), Dorf im Inschawinski rajon
 Pawlowka Perwaja, Dorf im Inschawinski rajon
 Pawlowka Wtoraja, Dorf im Inschawinski rajon
 Pawlowka (Tambow, Mordowski), Dorf im Mordowski rajon
 Pawlowka (Tambow, Petrowski), Dorf im Petrowski rajon
 Pawlowka (Tambow, Rschaksinski), Dorf im Rschaksinski rajon
 Pawlowka (Tambow, Sampurski), Dorf im Sampurski rajon
 Pawlowka (Tambow, Tokarjowski, Abakumowski), Dorf im Tokarjowski rajon, Landgemeinde Abakumowski selsowet
 Pawlowka (Tambow, Tokarjowski, Poletajewski), Dorf im Tokarjowski rajon, Landgemeinde Poletajewski selsowet
 Pawlowka (Tambow, Tokarjowski, Tschitscherinski), Dorf im Tokarjowski rajon, Landgemeinde Tschitscherinski selsowet
 Pawlowka (Tambow, Umjotski), Dorf im Umjotski rajon
 Pawlowka (Tambow, Uwarowski), Dorf im Uwarowski rajon
 in der Republik Tatarstan:
 Pawlowka (Tatarstan)
 in der Oblast Tula:
 Pawlowka (Tula, Alexinski), Dorf im Alexinski rajon
 Pawlowka (Tula, Bogorodizki), Dorf im Bogorodizki rajon
 Pawlowka (Tula, Kamenski), Dorf im Kamenski rajon
 Pawlowka (Tula, Kimowski), Dorf im Kimowski rajon
 Pawlowka (Tula, Kurkinski), Dorf im Kurkinski rajon
 Pawlowka (Tula, Odojewski), Dorf im Odojewski rajon
 Pawlowka (Tula, Plawski), Dorf im Plawski rajon
 Pawlowka (Tula, Suworowski), Dorf im Suworowski rajon
 Pawlowka (Tula, Tjoplo-Ogarjowski), Dorf im Tjoplo-Ogarjowski rajon
 Pawlowka (Tula, Wenjowski), Dorf im Wenjowski rajon
 in der Oblast Twer:
 Pawlowka (Twer)
 in der Oblast Uljanowsk:
 Pawlowka (Uljanowsk, Baryschski), Dorf im Baryschski rajon
 Pawlowka (Uljanowsk, Pawlowski), Siedlung städtischen Typs und Verwaltungssitz im Pawlowski rajon
 in der Oblast Wladimir:
 Pawlowka (Wladimir, Koltschuginski), Dorf im Koltschuginski rajon
 Pawlowka (Wladimir, Sudogodski), Dorf im Sudogodski rajon
 in der Oblast Woronesch:
 Pawlowka (Woronesch, Bobrowski), Dorf im Bobrowski rajon
 Pawlowka (Woronesch, Paninski), Siedlung im Paninski rajon
 Pawlowka (Woronesch, Ramonski), Dorf im Ramonski rajon
 Pawlowka (Woronesch, Rossoschanski), Weiler im Rossoschanski rajon

Siehe auch:
 Pawliwka (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung